Гадоев:

 Гадоев, Хашим (род. 1937) — советский и таджикский актёр театра и кино, театральный режиссёр, писатель. Народный артист СССР.
 Гадоев, Шохрух (род. 1991) — узбекский футболист, полузащитник.

 Женский вариант
 Гадоева, Зебо (1920—1998) — Герой Социалистического Труда.